Bank Bydgoski – bank działający w Bydgoszczy w okresie międzywojennym.

Historia 
Został utworzony w 1921 na bazie dotychczas funkcjonującej od 1909 spółdzielni z nieograniczoną odpowiedzialnością o tej samej nazwie. Funkcjonował do 1929. 

Bank utrzymywał oddział w Gdańsku przy Kohlenmarkt 12 (Targ Węglowy) (1922-1925).

Siedziba 
W 1921 siedziba banku mieściła się przy pl. Teatralnym 3, w 1929 przy ul. Mostowej 5.

Bibliografia 
 Wojciech Morawski: Słownik Historyczny Bankowości Polskiej do 1939 roku, Muza SA Warszawa 1998, 208 s., 
 książki adresowe
Dawne banki w Polsce
Gospodarka Bydgoszczy